Памятник стратонавтам:
 Памятник стратонавтам (Донецк)
 Памятник стратонавтам (Саранск)

Стратонавты